Рикардо Кропфф (, род. 31 мая 1969) — парагвайский шахматист, международный мастер.

Чемпион Парагвая 1996 г. В 1999 г. поделил в национальном чемпионате 1—3 места с Э. Перальтой и К. Вальенте. По итогам дополнительного матч-турнира получил бронзовую медаль.

В составе сборной Парагвая участник трех шахматных олимпиад (1996, 2002 и 2008 гг.) и командного первенства мира среди студентов 1991 г.

В 2009 г. представлял Парагвай в зональном турнире, где поделил 1—3 места с И. Моровичем и А. Родригесом Вилой.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Кропффа в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Кропффа на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам